Sambo har flere betydninger:

 Sambobrydning – en moderne kampsport (russisk judo)
 Zambo – (eller sambo) historisk udtryk om folk med blandet afstamning fra Afrika og de oprindelige folk i Amerika
 Sambo, en person, man deler bopæl og evt. husholdning med, uden at der er tale om en ægtefælle eller kæreste.

Se også
 Lille sorte Sambo – en børnebog fra 1899
 Særkønnet – separate hun- og hanblomster, hvis de særkønnede blomster sidder på samme plante, kaldes arten sambo